Derrien ou Derc'hen, est un ancien prénom breton devenu nom de famille. Le nom est issu de Dergen en vieux breton, nom attesté d'un fils du roi Alan Veur, ou Alain . On retrouve le diminutif Derriennig en breton qui donne Derriennic sous sa forme francisée.

Saint 
 saint Derrien  (écrit aussi saint Derien) est le compagnon de saint Néventer selon la tradition bretonne.

Patronyme 

 André Derrien (1895-1994), marin français et champion olympique de voile ;
 Bruno Derrien (1964) arbitre international français de football ;
 Claude Derrien, dit Der'ven (né en 1948), artiste peintre français ;
 Edmond Derrien (1882-1946), officier de marine français ;
 Henri Derrien (1857-1903), homme politique français ;
 Jean-Christophe Derrien (1971), scénariste de bande dessinée français ;
 Marcelle Derrien (1916-2008), actrice française ;
 Monique Derrien, journaliste française ;
 Rémi Derrien, auteur et comédien breton.

Toponymes 
 La Roche-Derrien, Ar Roc'h-Derrien en breton, commune française des Côtes-d'Armor
 La bataille de La Roche-Derrien (1347), bataille de la guerre de Succession de Bretagne
 Saint-Derrien, Sant-Derc'hen en breton, commune française du Finistère